Miejscowości w USA:
 Nacogdoches – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nacogdoches
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nacogdoches (ang. Nacogdoches County) – w stanie Teksas